Jacques Almain (v.1480-1515), théologien français ;
 Constant Almain de Hase, architecte éclectique belge.